County steht für:

 County, die englische Bezeichnung für Grafschaft
 County, ehemalige britische Automarke, siehe Halifax Motor Car Company

County ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard County (* 1960), trinidadischer Ordensgeistlicher, Bischof von Kingstown

County ist der Künstlername von

 Jayne County (Wayne Rogers; * 1947), US-amerikanische Punkmusikerin